Csevice-patak, patak a Mátrában, a Parádi-Tarna vízgyűjtőterületén
 Csevice-patak (Nógrád megye), patak a Mátra nyugati részén, Nógrád megyében